Heymer steht für:
 Heymer, Ortsteil der nordrhein-westfälischen Kreisstadt Viersen, siehe Heimer (Viersen)

Heymer ist der Familienname folgender Personen:
 Armin Heymer (* 1937), deutscher Zoologe und Verhaltensforscher
 Renate Heymer (* 1941), deutsche Schauspielerin